Соммен — озеро в південній Швеції.
 Соммен — муніципалітет департаменту Нор регіону Нор-Па-де-Кале (Франція).